boombox – radiomagnetofon
 Boombox – amerykański zespół muzyczny
 Boombox – ukraiński zespół muzyczny